Андре́й Шидло́вский:
 Шидловский, Андрей Борисович (1915—2007) — советский математик, профессор.
 Шидловский, Андрей Петрович (1818—1892) — астроном и геодезист, педагог.